Премьер-министр Литвы (, дословно переводится как министр-председатель) является главой правительства Литвы, назначается президентом с согласия литовского парламента, Сейма. Современная канцелярия премьер-министра была создана в 1990 году, во время беспорядков, связанных с распадом Советского Союза, хотя официальное название было Председатель Совета Министров до 25 ноября 1992 года.

Исторически премьер-министр также использовался между 1918–1940 годами. Это было во время первоначальной Литовской Республики, которая продолжалась от распада Российской Империи до присоединения к СССР.

Первая республика (1918—1940)  

После ультиматума в июне 1940 года войска Советского Союза вошли в Литву, что побудило президента Антанаса Сметону бежать из страны. Антанас Меркис, занявший должность исполняющего обязанности президента в соответствии с Конституцией, вскоре объявил о том, что он занял пост президента на постоянной основе и назначил Юстаса Палецкиса, пользующегося поддержкой советских властей, премьер-министром перед Народным правительством. Меркис вскоре подал в отставку, позволив Палецкису также занять пост исполняющего обязанности президента. президентство Меркиса не признано законным в современной Литве, и Палецкис не указан как межвоенный премьер-министр.

Литовская Советская Республика (1918—1919)

Литовская ССР (1940—1990)

Временное правительство Литвы (1941) 
Исполняющий обязанности премьер-министра Временного правительства.

Вторая Республика (с 1990) 
С 11 марта 1990 года после принятия закона о восстановлении Литовского государства.

См. также 
 Правители Литвы

Ссылки 

Правительство Литовской Республики
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 

Литва